

Ludzie noszący nazwisko  Forster 
 Albert Forster (ur. 1902, zm. 1952) – gauleiter z NSDAP
 Edmund Forster (ur. 1878, zm. 1933) – lekarz niemiecki
 Edward Morgan Forster (ur. 1879, zm. 1970) – prozaik angielski
 Fraser Forster (ur. 1988) – piłkarz angielski
 Georg Forster (ur. 1754, zm. 1794) – przyrodnik polsko-niemiecki szkockiego pochodzenia
 Helene von Forster (1859–1923) – niemiecka poetka i działaczka społeczna
 Henry Forster (ur. 1866, zm. 1936) – brytyjski polityk, 1. baron Forster
 Hugh Arnold-Forster (ur. 1855, zm. 1909) – brytyjski polityk
 Ilse Forster (ur. 1922) – niemiecka zbrodniarka wojenna
 Johann Reinhold Forster (ur. 1729, zm. 1798) – przyrodnik pochodzenia szkockiego
 Karol Forster (ur. 1800, zm. 1879) – polski pisarz i poeta
 Marc Forster (ur. 1969) – reżyser szwajcarsko-niemiecki
 Raymond Robert Forster (ur. 1922, zm. 2000) – zoolog nowozelandzki
 Robert Forster (1941–2019) – amerykański aktor
 Thomas Forster (ur. 1683, zm. 1738) – brytyjski polityk 
 Thomas Ignatius Maria Forster (ur. 1789, zm. 1860) – ornitolog brytyjski
 William Edward Forster (ur. 1818, zm. 1886) – brytyjski polityk

Geografia Australii 
 Forster – miejscowość w Australii

Zobacz też 
 Förster